Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1948 года прошёл 13 — 14 февраля в Турку (Финляндия). В нём приняли участие 12 спортсменок из 6 стран.

Медалисты на дистанциях

Итоговое положение

Ссылки 
 

Международные соревнования по конькобежному спорту в Финляндии
Спорт в Финляндии в 1948 году
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин
Февраль 1948 года
Международные спортивные соревнования в Турку
Чемпионаты мира в Финляндии